Das German Darts Open 2019 war die dritte Austragung des gleichnamigen Ranglistenturniers und wurde als viertes Turnier der European Darts Tour 2019 im Rahmen der PDC Pro Tour 2019 ausgetragen. Austragungsort war wie bei bisher jeder Austragung die Saarlandhalle in Saarbrücken.

Steve Beaton aus England gelang in seinem Vorrundenspiel gegen seinen Landsmann Kirk Shepherd das dritte Nine dart finish der diesjährigen European Darts Tour.
Den Titel errang in diesem Jahr der Niederländer Michael van Gerwen, welcher im Finale den Engländer Ian White mit 8:3 legs bezwang.

Format 

Das Turnier wurde im K.-o.-System ausgetragen. In den ersten fünf Runden wurde im Modus best of 11 legs, im Halbfinale im Modus best of 13 legs und im Finale im Modus best of 15 legs gespielt.

Preisgeld 

Beim Turnier wurden insgesamt £ 140.000 an Preisgeld ausgeschüttet.

Teilnehmer 

PDC Pro Tour Order of Merit
Plätze 1–16
  Michael van Gerwen
  Ian White
  Gerwyn Price
  Peter Wright
  Mensur Suljović
  Rob Cross
  Adrian Lewis
  James Wade
  Jonny Clayton
  Max Hopp
  Joe Cullen
  Daryl Gurney
  Dave Chisnall
  Simon Whitlock
  Darren Webster
  Jermaine Wattimena

Sieger des UK Qualifier
  Ted Evetts
  David Pallett
  Steve West
  James Wilson
  Stephen Bunting
  Steve Beaton
  Steve Lennon
  Chris Dobey
  John Henderson
  Kyle Anderson
  Kirk Shepherd
  Mickey Mansell
  Wayne Jones
  Nathan Aspinall
  Luke Humphries
  James Richardson
  Brendan Dolan
  Jamie Hughes

Sieger des European Qualifier
  Vincent Kamphuis
  Dimitri Van den Bergh
  Gabriel Clemens
  Jeffrey de Zwaan
  Vincent van der Voort
  Raymond van Barneveld

Sieger des West & South Europe Qualifier
  Mike De Decker
  Jerry Hendriks

Sieger des Host Nation Qualifier
  Thomas Köhnlein
  Karsten Koch
  Lukas Wenig
  Kevin Münch

Nordic & Baltic Qualifier
  Dennis Nilsson

East Europe Qualifier
  Pavel Jirkal

Turnierverlauf

Weblinks 

 Bericht auf dartn.de
 Bericht auf darts1.de

Einzelnachweise 

2019
European Darts Tour 2019
Dartwettbewerb in Saarbrücken